Гиря — многозначное слово.

 Гиря — специально изготовленный предмет заданной массы, обладающий специальной формой и другими конструктивными особенностями.
 Гиревой спорт — разновидность тяжёлой атлетики.
 Гирька — фигурная архитектурная деталь.
 Гантели — гири специальной конструкции, предназначенные для развития мышц и укрепления суставов.

Фамилия 
 
 Гиря, Ольга Александровна (род. 1991) — российская шахматистка, гроссмейстер (2009) среди женщин.

См. также 
 ГИРЯ